Die Liste der Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2016/17 enthält alle Spieler, die in der schwedischen Elitserien im Schach 2016/17 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Grundsätzlich ist die Zahl der gemeldeten Spieler für die Mannschaften der Elitserien nicht begrenzt, und auch während der Saison sind noch Nachmeldungen möglich. Während der Limhamns SK mit 10 eingesetzten Spielern auskam, spielten beim SK Rockaden Stockholm und beim Eksjö SK je 15 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 129 Spieler zum Einsatz, von denen 37 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Linus Johansson (Limhamns SK) mit 7,5 Punkten aus 9 Partien, je 7 Punkte aus 9 Partien erreichten Evgeny Agrest und Dan Cramling (beide SK Team Viking). Mit Milton Pantzar (SK Team Viking), Jesper Hall (Lunds ASK), Harry Schüssler (Eksjö SK) und Egbert Clevers (SS Manhem) gewannen vier Spieler bei ihrem einzigen Einsatz und erreichten damit 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel beim ersten Saisoneinsatz; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl beim ersten Saisoneinsatz; bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die zu diesem Zeitpunkt gültige (schwedische) LASK-Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste beim ersten Saisoneinsatz; BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, DEN = Dänemark, ESP = Spanien, EST = Estland, FIN = Finnland, GEO = Georgien, GER = Deutschland, IRQ = Irak, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, RUS = Russland, SRB = Serbien, SWE = Schweden, YEM = Jemen
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

SK Team Viking

SK Rockaden Stockholm

Lunds ASK

Limhamns SK

Malmö AS

Farsta SK

Kungstornet

Eksjö SK

SK Rockaden Umeå

Schacksällskapet Manhem

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 

 Ergebnisse auf der Website des Schwedischen Schachbunds (schwedisch)

Elitserien (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2016
Schach 2017